Staro Seło – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Makedonski Brod
 Staro Seło – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Jegunowce

Zobacz też 
 Staro seło
 Staro Selo